IHT est un sigle qui peut désigner :
 International Herald Tribune, un ancien nom du International New York Times, quotidien américain de langue anglaise dont le siège était situé à Paris, France (et devenu depuis 2016 The New York Times International Edition) ;
 , une technique visant à améliorer les performances humaines par le biais de l'adaptation à l'oxygène réduit.